Watkin ist der Familienname folgender Personen:

 David Watkin (1925–2008), britischer Kameramann
 Edward Watkin (1819–1901), britischer Eisenbahnmanager und Politiker
 Lawrence Edward Watkin (1901–1981), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Owen Watkin (* 1996), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Pierre Watkin (1887–1960), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Watkins